

Geografia
 Morozzo – comune italiano della provincia di Cuneo in Piemonte

Persone
 Morozzo – nobile famiglia piemontese
 Carlo Lodovico Morozzo – chimico e naturalista italiano
 Enrico Morozzo Della Rocca – generale e politico italiano
 Federico Morozzo della Rocca – generale italiano
 Francesco Morozzo – vescovo cattolico italiano
 Franco Morozzo della Rocca – magistrato italiano
 Giuseppe Morozzo Della Rocca – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Francesco Morozzo della Rocca – nobile italiano
 Robaldo Morozzo della Rocca – architetto italiano